Hans Berggren kan syfta på:

 Hans Berggren (1865–1946), svensk målarmästare
 Hans Berggren (1895–1981), svensk militär
 Hans Berggren (född 1946), svensk översättare
 Hans Berggren (född 1973), svensk fotbollsspelare